Морочи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Морочи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия 
 Морочи — деревня в Селижаровском районе Тверской области.